Räther steht für:
 Räther (Salzatal), Ortsteil von Schochwitz

Räther bzw. Raether ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Raether (1896–1992), deutscher Produktionsleiter, NS-Funktionär und Vizepräsident der Reichsfilmkammer
 Elisabeth Raether (* 1979), deutsche Autorin und Journalistin
 Gabriele Raether (* 1947), deutsche Studienrätin und Autorin
 Heinz Raether (1909–1986), deutscher Physiker
 Iris Raether-Lordieck (* 1961), deutsche Politikerin, MdL Sachsen (SPD)
 Sebastian Räther (* 1971), deutscher Jazzmusiker und Kontrabassist
 Sven Räther, deutscher Punk-Bassist
 Till Raether (* 1969) ist ein deutscher Journalist, Kolumnist und Buchautor

Siehe auch:
 Räter
 Rether
 Räder